Satish Chandra Basumatary (Dhubri, Assam, 16 de noviembre de 1901-Kokrajhar, Assam, 16 de noviembre de 1974) fue un poeta y dramaurgo y trabajador social indio bodo promotor del bodo con la organzación  Bodo Sahitya Sabha.  Fue asimismo editor de la revista “Badir” en este idioma.

Referencias

Escritores de India del siglo XX
Poetas de India
Dramaturgos de India
Escritores en bodo
Trabajadores sociales